QAR – codice valutario ISO 4217 del Rial del Qatar, valuta del Qatar